Le  d'infanterie ou  d'infanterie aéroporté (en ) est un régiment parachutiste de l'armée américaine actif depuis 1942.

Historique 
Composé de deux bataillons, son  est incorporé à la  d'infanterie et est basé à  en Alaska tandis que le second l'est à la  aéroportée à Fort Bragg en Caroline du Nord.

Durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Viêt Nam, le régiment est incorporé à la  aéroportée.

Notes et références 

 

Régiment d'infanterie de l'United States Army
Unité ou formation militaire créée en 1942